Hollywood Hotel (hotel), een voormalig hotel in Hollywood (Californië)
 Disney's Hollywood Hotel, een hotel in het Hong Kong Disneyland Resort
 Hollywood Hotel (film), een Amerikaanse film uit 1937
 Hollywood Roosevelt Hotel, een hotel in Hollywood (Californië)
 Hollywood Tower Hotel, een attractie in de Disney-pretparken